Los términos primario o primaria pueden referirse:

 al acento primario en fonética y métrica;
 a la atención primaria de la salud;
 a un color primario, que a su vez conforma a otros al combinarse con los mismos;
 a la educación primaria, que introduce los conceptos básicos para el aprendizaje;
 a una elección primaria, un tipo de elecciones;
 a la era primaria o era paleozoica en geología;
 a una fuente primaria, una fuente de información de primera mano;
 a la memoria primaria o memoria principal de un ordenador;
 al mercado primario o mercado de emisión, un mercado financiero en el que se emiten valores negociables y en el que, por tanto, se transmiten los títulos por primera vez;
 a un productor primario, un organismo que inicia la cadena evolutiva, y crea moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas;
 a una pluma primaria, un tipo de pluma de vuelo de un ave;
 al sector primario de la economía, dedicado a la extracción de recursos naturales;
 La banda de cumbia argentina Los Primarios;
 Primario, álbum de estudio de la banda DLD.

Enlaces externos